Атомэнергоэ́кспорт (полное наименование Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение «Атомэнергоэкспорт») — российская инжиниринговая компания, один из ведущих игроков на рынке строительства атомных электростанций.

«Атомэнергоэкспорт» был учреждён в 1973 году в рамках Государственного комитета по экономическим связям (ГКЭС) СССР. Его целью стало обеспечение и координация работ по реализации межправительственных соглашений по сотрудничеству в области атомной энергетики.

«Атомэнергоэкспорт» является членом Гильдии логистических операторов Московской Торгово-промышленной палаты. 
Система управления соответствует ISO 9001:2000.

Собственники 
В марте 2003 г. ОМЗ приобрела 19,9 % акций «Атомэнергоэкспорта»

В октябре 2004 г. «Социнвестгарант» стала владельцем 95 % акций «Атомэнергоэкспорта» ОМЗ /

Деятельность 
В советское время ВО «Атомэнергоэкспорт» за рубежом был построен 31 энергоблок АЭС суммарной мощностью около 16,6 млн. КВт.

«Атомэнергоэкспортом» возведены:
 АЭС Райнсберг, Германия
 АЭС Норд, Германия
 АЭС Богунице, Словакия
 АЭС Моховце, Словакия
 АЭС Темелин, Чехия
 АЭС Дукованы, Чехия
 АЭС Пакш, Венгрия
 АЭС Козлодуй, Болгария
 АЭС Ловииса, Финляндия

В силу политических причин были остановлены крупные стройки:
 АЭС Белене, Болгария
 АЭС Жарновец, Польша
 АЭС Тонхэ, КНДР
 АЭС Хурагуа, Куба
 АЭС Штендаль, Германия
 Норд Стендаль, ГДР
 Моховце, Словакия
 Темелин, Чехия
 Пакш, Венгрия
 Сирт, Ливия

Вклад ОАО «Атомэнергоэкспорт» и ВПО «Зарубежатомэнергострой» в развитии производства и международного сотрудничества отмечен в 1980 году Международной премией «Золотой Меркурий».

Современность 
В настоящее время ОАО ВО «Атомэнергоэкспорт» выполняет работы по проектированию и строительству на условиях «под ключ» когенерационных электростанций в Республике Беларусь. 31 декабря 2010 года была запущена первая когенерационная станция в г. Микашевичи. В настоящее время завершается строительство когенерационной станции в г. Добруж.

В результате реструктуризации в 2012 году, начала самостоятельную коммерческую деятельность компания Atomenergoexport ltd,  до этого времени являющаяся внутриструктурным подразделением JSC Atomenergoexport. Генеральным директором назначен Сазонов Д.В. , входивший до этого в совет директоров.  Экспорт изотопной продукции стал основным видом деятельности компании.

Ссылки 
 Официальный сайт
 ОМЗ попрощалась с атомом. Компания продала долю в «Атомэнергоэкспорте»
 Москва. ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» приобрело 19,9 % акций АО «Атомэнергоэкспорт».
 В России появилась атомная суперкорпорация
 О перечне экспортеров стратегически важных сырьевых товаров
 Проблемы и перспективы развития атомного энергомашиностроительного комплекса России
 

Появились в 1973 году в России
Атомные электростанции
Компании России
Энергетическое машиностроение